Nyeste István (Berettyóújfalu, 1922. január 20.–?, 1999. július 24.) magyar labdarúgó, nemzeti labdarúgó-játékvezető, játékvezetői ellenőr.

Pályafutása
Utcai és iskolai-bajnokságokban edződött, míg 15 éves korában, 1937-ben igazolták a BUSE csapatába. A csapat a kelet-magyarországi első osztályban játszott. A továbbiakban Debrecenben az ottani Postásban, majd Újvidéken és Temerinben (Jugoszlávia), végül a Balatonfűzfői AK-ban fejezte be aktív labdarúgó pályafutását. Egy mérkőzésen kettős lábtörést szenvedett. NB II volt.

Játékvezetésből 1948-ban, a Közép-magyarországi Labdarúgó Alszövetség (KöLASz) kihelyezett tanfolyamán Székesfehérváron, a Magyar Futballbírák Testülete (JT) előtt vizsgázott. Vizsgabiztosai Vámos Soma és Szigeti Gyula voltak. Az MLSZ a JT minősítésével NB II-es bíró. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1970-ben visszavonult.

Az országos játékvezetőkeret oktatási bizottságának tagja, országos játékvezető ellenőr. 1976-tól a Veszprém megyei Labdarúgó-szövetség (VLSZ) Játékvezetői Bizottságának, majd később Játékvezetői Ellenőri Bizottságnak (JEB) az elnöke. Több szakmai értekezés, oktatási anyag szerzője. 1993-ban készítette: A játékvezetői hármas összműködése című tanulmányát, amit személyes engedélyével Hornyák Lajos feldolgozott A labdarúgás játékszabályai (Labdarúgó-játékvezetők kézikönyve) könyvében.

Aktív játékvezetői-ellenőri tevékenységét 1993-ban fejezte be.

Díjai, elismerései
1984-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki.

Jegyzetek

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Berettyóújfaluiak
1922-ben született személyek
1999-ben elhunyt személyek